Orlando Solar Bears ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1995 bis 2001 der International Hockey League zugehörige Franchise Orlando Solar Bears (IHL)
 das seit 2012 der ECHL zugehörige Franchise Orlando Solar Bears (ECHL)